MonoGame — свободное программное обеспечение, использующееся для создания компьютерных игр на языке программирования C#. Игры разрабатываются под различные платформы, а именно (на данный момент) — Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android, PS4, PSVita, Xbox One и Nintendo Switch. Является преемником фреймворка Microsoft XNA, на котором игры разрабатывались исключительно под Windows и который прекратил своё дальнейшее развитие.

Список игр, использующих технологию MonoGame

См. также 
 Mono
 Microsoft XNA
 C#

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Свободные библиотеки программ
Mono
Кроссплатформенное программное обеспечение